Kuwakot – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Mahakali w dystrykcie Baitadi
 Kuwakot – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Gandaki w dystrykcie Syangja